Овај чланак садржи списак синглова који су се налазили на првом месту топ-листе -{UK Singles Chart}- током 1980-их година.

Списак

Најуспешнији извођачи

Број синглова на првом месту

Број недеља на првом месту

Види још 
 Билборд хот 100 — списак синглова на првом месту током 1980-их

Референце 

 
Британска листа синглова, прва места